Женская сборная Словении по кёрлингу — представляет Словению на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словении (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2011—2014, 2018, 2021—2022 сборная Словении выступала в дивизионе «В», в 2013, 2015—2017, 2019 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Словении по кёрлингу
 Смешанная сборная Словении по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Словении по кёрлингу
 Сборная Словении по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Словения -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Словения
Кёрлинг в Словении
Кёрлинг
Женский кёрлинг